Хосе Еррера ():
* Хосе Хоакін де Еррера (1792—1854) — президент Мексики у 1844, 1844-45 і 1848-51 роках.
 Хосе Посада Еррера (1814—1885) — іспанський політик, голова уряду Іспанії в 1883—1884 роках.
 Хосе Крус Еррера (1890—1972) — іспанський художник-орієнталіст
 Хосе Паласіос Еррера (1923—2007) — іспанський футболіст. Чемпіон Іспанії 1946 року.
 Хосе де ла Пас Еррера (нар. 1940) — гондураський футболіст та тренер. Головний тренер збірної Гондурасу на чемпіонаті світу 1982 року.
 Хосе Оскар Еррера (нар. 1966) — уругвайський футболіст. Учасник чемпіонату світу 1990 року, переможець Кубка Америки 1995 року.
 Естебан Хосе Еррера (нар. 1981) — аргентинський футболіст, молодіжний чемпіон світу 2001 року.
 Хосе Карлос Еррера (нар. 1986) — мексиканський спринтер, учасник літніх Олімпійських ігор 2012 року.

Див. також 
 Еррера

Сторінки зі списками однофамільців-тезок